Toto je seznam obcí v departementu Allier ve Francii, jichž je celkem 320:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Allier